Dit is een lijst van planetoïden 52601-52700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (52601) Iwayaji || 1997 SJ16|| 29 september 1997 || A. Nakamura
|-
| (52602) Floriansignoret || 1997 TY5|| 2 oktober 1997 || ODAS
|-
| (52603) - || 1997 TV9|| 5 oktober 1997 || L. Šarounová
|-
| (52604) Thomayer || 1997 TZ9|| 5 oktober 1997 || P. Pravec
|-
| (52605) - || 1997 TK11|| 3 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (52606) - || 1997 TM13|| 3 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (52607) - || 1997 TX16|| 7 oktober 1997 || G. R. Viscome
|-
| (52608) - || 1997 TM19|| 10 oktober 1997 || L. Šarounová
|-
| (52609) - || 1997 TK24|| 5 oktober 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (52610) - || 1997 UK1|| 23 oktober 1997 || P. G. Comba
|-
| (52611) - || 1997 UL3|| 26 oktober 1997 || T. Kobayashi
|-
| (52612) - || 1997 UH5|| 27 oktober 1997 || P. G. Comba
|-
| (52613) - || 1997 UK10|| 29 oktober 1997 || NEAT
|-
| (52614) - || 1997 UP10|| 29 oktober 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| (52615) - || 1997 UY12|| 23 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (52616) - || 1997 UB20|| 25 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (52617) - || 1997 VH1|| 1 november 1997 || T. Urata
|-
| (52618) - || 1997 VP2|| 4 november 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| (52619) - || 1997 VR2|| 1 november 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (52620) - || 1997 VQ3|| 6 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (52621) - || 1997 VW4|| 4 november 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (52622) - || 1997 VT5|| 8 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (52623) - || 1997 VY6|| 6 november 1997 || N. Sato
|-
| (52624) - || 1997 VW8|| 2 november 1997 || H. Mikuž
|-
| (52625) - || 1997 WD || 18 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (52626) - || 1997 WL1|| 19 november 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (52627) - || 1997 WU2|| 23 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (52628) - || 1997 WO3|| 16 november 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (52629) - || 1997 WA8|| 23 november 1997 || N. Sato
|-
| (52630) - || 1997 WL8|| 20 november 1997 || Spacewatch
|-
| (52631) - || 1997 WC21|| 20 november 1997 || A. Sugie
|-
| (52632) - || 1997 WN21|| 30 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (52633) - || 1997 WL23|| 30 november 1997 || B. G. W. Manning
|-
| (52634) - || 1997 WR28|| 24 november 1997 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (52635) - || 1997 WC32|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (52636) - || 1997 WO34|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (52637) - || 1997 WH35|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (52638) - || 1997 WD36|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (52639) - || 1997 WF45|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (52640) - || 1997 WJ46|| 26 november 1997 || LINEAR
|-
| (52641) - || 1997 WZ54|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (52642) - || 1997 WB55|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (52643) - || 1997 XK || 3 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (52644) - || 1997 XR10|| 8 december 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (52645) - || 1997 XR13|| 2 december 1997 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (52646) - || 1997 YC || 18 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (52647) - || 1997 YD4|| 23 december 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (52648) - || 1997 YN5|| 25 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (52649) Chrismith || 1997 YX11|| 27 december 1997 || R. A. Tucker
|-
| (52650) - || 1997 YF15|| 28 december 1997 || Spacewatch
|-
| (52651) - || 1997 YF18|| 27 december 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (52652) - || 1997 YV18|| 31 december 1997 || Spacewatch
|-
| (52653) - || 1998 AJ3|| 3 januari 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (52654) - || 1998 AK5|| 8 januari 1998 || ODAS
|-
| (52655) - || 1998 AF6|| 8 januari 1998 || ODAS
|-
| (52656) - || 1998 AN6|| 4 januari 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (52657) - || 1998 AK7|| 5 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (52658) - || 1998 BJ6|| 22 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (52659) - || 1998 BQ6|| 19 januari 1998 || N. Kawasato
|-
| (52660) - || 1998 BJ8|| 25 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (52661) - || 1998 BT8|| 25 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (52662) - || 1998 BW12|| 23 januari 1998 || LINEAR
|-
| (52663) - || 1998 BV18|| 23 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (52664) - || 1998 BA21|| 22 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (52665) - || 1998 BM30|| 30 januari 1998 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (52666) - || 1998 BL33|| 31 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (52667) - || 1998 CT1|| 1 februari 1998 || T. Handley
|-
| (52668) - || 1998 CA5|| 6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (52669) - || 1998 DO2|| 20 februari 1998 || ODAS
|-
| (52670) - || 1998 DC3|| 20 februari 1998 || Osservatorio San Vittore
|-
| (52671) - || 1998 DL4|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (52672) - || 1998 DH5|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (52673) - || 1998 DW5|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (52674) - || 1998 DZ8|| 23 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (52675) - || 1998 DJ9|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (52676) - || 1998 DF16|| 26 februari 1998 || NEAT
|-
| (52677) - || 1998 DY20|| 22 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (52678) - || 1998 DC21|| 22 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (52679) - || 1998 DZ22|| 24 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (52680) - || 1998 DX29|| 21 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (52681) - || 1998 DK34|| 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (52682) - || 1998 DM34|| 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (52683) - || 1998 DF35|| 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (52684) - || 1998 EQ8|| 2 maart 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (52685) - || 1998 EZ9|| 11 maart 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (52686) - || 1998 EN11|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (52687) - || 1998 EO13|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (52688) - || 1998 FL1|| 21 maart 1998 || R. Linderholm
|-
| (52689) - || 1998 FF2|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (52690) - || 1998 FO2|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (52691) - || 1998 FC6|| 18 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (52692) - || 1998 FO8|| 21 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (52693) - || 1998 FH13|| 26 maart 1998 || NEAT
|-
| (52694) - || 1998 FL28|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (52695) - || 1998 FG32|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (52696) - || 1998 FC51|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (52697) - || 1998 FJ51|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (52698) - || 1998 FK54|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (52699) - || 1998 FO56|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (52700) - || 1998 FG62|| 20 maart 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten